Ланьков

 Ланьков Андрій Миколайович (рос. Ланьков Андрей Николаевич) — російський сходознавець, фахівець з Кореї, кандидат історичних наук.

 Новий Ланьков () — селище Белинічського району, Могильовська область, Білорусь.

Див. також 

 Ланько